Иоланда Моро́ (, 27 февраля 1953, Брюссель) — бельгийская актриса и кинорежиссёр, дважды лауреат премии «Сезар» за лучшую женскую роль (2005 и 2009).

Биография и творчество 
Отец — валлонец, мать — фламандка. Дебютировала в детских спектаклях Городского театра Брюсселя. В 1982 написала пьесу для одного исполнителя Грязное дело с преступлением и сексом, которую и сыграла. Её снимали в своих фильмах Аньес Варда, Клод Берри, Жан-Поль Раппно, Жан-Пьер Жёне, Коста-Гаврас, Катрин Брейя и др. В 2004 сняла фильм Когда на море прилив, получивший признание критики (премия Луи Деллюка, премия Сезар лучшей киноактрисе и за лучший кинодебют и др., см.: ).

Исполняет роли в анимационном кино и телевизионных сериалах. Выступила в роли самой себя в фильме Яна Бюкуа Рождественские каникулы (2005, из скандального цикла его фильмов Сексуальная жизнь бельгийцев).

Живёт во Франции.

Фильмография

Признание 
Премия «Люмьер» лучшей актрисе за заглавную роль в фильме «Серафина из Санлиса» (2008, о художнице Серафине Луи), Золотая звезда киножурналистов Франции и премия «Сезар» за ту же роль (2009) и др.

Ссылки 
 
 О заглавной роли в фильме Серафина из Санлиса 

Лауреаты премии «Магритт»